ASC Corona 2010 Braszów – klub hokejowy
 ASC Corona 2010 Braszów – klub piłkarski

!